Брегалья или Бергелль (, , на брегальском диалекте — Val Bargaja) — альпийская долина в юго-западной части швейцарского кантона Граубюнден, спускающаяся в южном направлении (в сторону Италии) от перевала Малоя (, 1 815 над уровнем моря) до высоты 333 м. Нижняя часть долины является территорией Италии (провинция Сондрио).

География 
В долине Брегалья берёт своё начало река Мера (), в Швейцарии называющаяся Маира (Maira).

В верхней части долины расположено искусственное озеро Альбинья (, , ), созданное в 1959 году для работы гидроэлектростанций.

Административное деление 

До 1 января 2010 года в швейцарская часть долины Брегалья разделялась на следующие коммуны:

 Бондо,
 Викосопрано,
 Кастазенья,
 Сольо,
 Стампа,
входившие в округ Малоя.

Город Викосопрано служил административным центром долины.

С 1 января 2010 года эти пять коммун объединены в единую новую коммуну округа Малоя Брегалья (de: Bregaglia) с центром в городе Промонтоньо.

В итальянской части долины расположены две коммуны:

 Вилла-ди-Кьявенна
 Пьюро

Население 
Швейцарская часть долины населена преимущественно протестантами, переселившимися сюда из Италии в середине XVI века.

Помимо итальянского языка, часть населения разговаривает на местом диалекте «Bargajot», сильно напоминающем рето-романский язык, на котором разговаривают жители соседнего Верхнего Энгадина. Жители Сольо и ряда других населённых пунктов разговаривают на своих суб-диалектах.

История 
По одной из версий долина унаследовала своё название от проживавшего в ней во время до-романского периода племени Bergalei. По другой версии название региона происходит от .

В нижней части долины Брегалья 4 сентября 1618 года произошёл сильный горный обвал. От горы Конто (Conto) откололся большой кусок и вызвал огромный камнепад, в результате которого погибло около 2430 жителей городка Пьюро и деревни Килано (Шилан).

Культура и искусство 
Брегалья стала широко известна благодаря творчеству итальянского художника Джованни Сегантини и художников из семьи Джакометти из Стампы. Также в Брегеле проживала швейцарская художница Эльвеция Мишель-Балдини (:de:Elvezia Michel-Baldini), некоторое время провёл в Сольо Райнер Мария Рильке.

Туризм 

По долине Брегалья проходит популярная маркированная туристическая тропа «Via Bregaglia».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт долины Брегалья

 Официальный сайт коммуны Брегалья

Долины Швейцарии
Граубюнден
Долины Италии
Альпийские долины